«Change» (стилиризуется как ChAngE) — третий сингл японской певицы Мивы. Был выпущен 1 сентября 2010 года лэйблом Sony Music Entertainment Japan.

Создание 
Оптимистичная поп-рок песня полностью на японском языке, за исключением английской фразы «I wanna change». Лирика описывает человека с желанием «измениться, чтобы быть более похожим (на себя)». Буквы A и E, заглавные в названии песни, представляют собой изменение Мивы от акустической гитары к электрогитаре. Гитара Мивы, используемая для этого релиза, была моделью Joan Jett Gibson Melody Maker.

Промоушен 
Песня была использована в качестве 12-й вступительной песни для аниме Bleach, начиная с апреля 2010 года и сменилась «Ranbu no Melody» SID 12 октября 2010 года.

21 августа исполнила песню в прямом эфире на музыкальном шоу Music Fair, а также сотрудничала с Реко Мориямой и Акико Яно, чтобы исполнить каверы на «Kono Hiroi Nohara Ippai» (дебютный сингл Мориямы 1967 года) и «Super Folk Song», сингл Яно 1992 года.

Во время промоушена для сингла miwa провела первое мероприятие «miwa Keiongakubu» (miwa軽音楽部, «клуб легкой музыки Miwa») 5 сентября, в котором Miwa провела встречу со многими гитаристами средней школы (группа из 20 электрогитаристов, выбранных из 300 претендентов на официальном сайте Miwa). На мероприятии 21 электрогитарист исполнили «Change» в унисон.

Музыкальное видео 
В музыкальном клипе Мива исполняет песню с участниками группы, в пещере, освещённой свечами. Между спектаклем перемежаются две основные отдельные сцены. На первом изображены несколько женщин в тёмном лесу, чьи белые платья освещены светящимися огнями. Другая сцена: Мива в красном платье, исследующая лес в дневное время. Женщины иногда появляются в тех же сценах, что и Мива, когда она исследует лес.

Трек-лист

Чарты

Продажи

Примечания